Сан Андресито има више значења:

 Сан Андресито (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Андресито (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Андресито (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Андресито (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Андресито, Медио Камино (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику